Mari (deusa) — deusa basca
 Mari (Paraíba) — município brasileiro
 Mari (Síria) — antiga cidade amorita e suméria
 Língua mari — idioma urálico
 Maris - Povo fínico

Desambiguação
Desambiguações de topônimos

ar:مريم بنت عمران